Twentieth Century ist die Bezeichnung für:

 eine ehemalige britische Automobilmarke, siehe Owen (Automarke)
 eine ehemalige US-amerikanische Filmgesellschaft, die 1935 mit der Fox Film Corporation zu 20th Century Fox fusioniert wurde, siehe Twentieth Century Pictures
 der Originaltitel einer Filmkomödie aus dem Jahr 1934 von Regisseur Howard Hawks, siehe Napoleon vom Broadway
 einen Luxuszug der New York Central Railroad, siehe Twentieth Century Limited